Sándor Kocsis (1929-1979), footballeur hongrois ;
 Zoltán Kocsis (1952–2016), pianiste, compositeur et chef d'orchestre hongrois ;
 Ferenc Kocsis (1953), lutter gréco-romain hongrois ;
 Fülöp Kocsis (1963), prélat catholique hongrois, chef de l'Église grecque-catholique hongroise ;
 
 Imre Kocsis (1937-1991), peintre
 Imre Kocsis (1910-1944), engagé hongrois dans la Légion étrangère, compagnon de la Libération
 Erzsébet Kocsis (1965), handballeuse hongroise.

Références

Voir aussi 
Kocis, Kočiš ou Cociș sont des variantes de ce nom.
Kocsis signifie « charretier, carter, roulier » :
  ; Charron ; Roulier
  ;  ;  ; Wehner ; 

Homonymie de patronyme hongrois